Lluís Carreras i Aragó (Barcelona, 1835 -1907), oftalmòleg 
 Lluís Carreras i Ferrer (Sant Pol de Mar, 1972), futbolista i entrenador català
 Lluís Carreras i Mas (Sabadell, 1884 - Barcelona, 1955), clergue, escriptor, periodista i intel·lectual cristià